Naselja u Sloveniji:
 Žeje (Domžale, Slovenija), naselje u sastavu općine Domžale
 Žeje (Naklo, Slovenija), naselje u sastavu općine Naklo
 Žeje (Postojna, Slovenija), naselje u sastavu općine Postojna
 Žeje pri Komendi, naselje u sastavu općine Komenda